Jota Júnior (jornalista), brasileiro
 Josival Júnior de Sousa, político brasileiro.
 Juventino de Lima Júnior, locutor esportivo brasileiro.

Desambiguações de antropônimos